Ingeborg (voornaam), een voornaam
Ingeborg Sergeant, een zangeres en presentatrice
Ingeborg (mythologie), een personage uit de Noorse mythologie